Umaga ist der Familienname folgender Personen:

 Mike Umaga (* 1966), samoanischer Rugby-Union-Spieler
 Tana Umaga (* 1973), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler

Umaga ist der Ringname von:

 Edward Umar Fatu (1973–2009), US-amerikanischer Wrestler, siehe Umaga (Wrestler)